Камењица може бити:

 Камењица, насељено мјесто у округу Сабинов, Прешовски крај, Словачка
 Камењица на Хрону, насељено мјесто у округу Нове Замки, Њитрански крај, Словачка
 Камењица на Цирохи, насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка
 Српска Камењица, насељено мјесто у округу Дјечин, Устечки крај, Чешка

Види још 
 Каменица (вишезначна одредница)